Freyburg může znamenat:

 Freyburg (Unstrut), město v Sasku-Anhaltsku v Německu
 Freyburg (Ohio), sídlo v Ohiu v USA
 Freyburg (Texas), sídlo v Texasu v USA

Související články 
 Freiburg
 Freiberg

Externí odkazy